Михаил Флоринский:
 Флоринский, Михаил Иванович (Митрофан; 1829—1895) — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель.
  (1894—1981) — историк, профессор экономики Колумбийского университета, сын Т. Д. Флоринского.
 Флоринский, Михаил Фёдорович (род. 1952) — русский историк.

Примечания